Cairo es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Cairo (pueblo); o
  Cairo (aldea).